, un quartier de Toronto au Canada.
 Richview, un village situé à l'est du comté de Washington dans l'Illinois, aux États-Unis.

Voir aussi 
 Richview Township, un township du comté de Washington dans l'Illinois, aux États-Unis.